Монтеспан, Луи Анри де Пардайан де Гондрен (1640—1691) — французский аристократ, супруг официальной фаворитки короля Людовика XIV маркизы де Монтеспан
 Монтеспан, Франсуаза-Атенаис де (1640—1707) — официальная фаворитка короля Франции Людовика XIV
 Монтеспан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Монтеспан — труднодоступная пещера коридорного типа во Франции, департамент Верхняя Гаронна